Икаруга:
 Ikaruga — компьютерная игра;
 Икаруга — посёлок в префектуре Нара, Япония.
 Икаруга — героиня японского аниме «Yami no Matsuei»